Сульфат ртути(II) — неорганическое соединение, соль металла ртути и серной кислоты с формулой HgSO, бесцветные кристаллы, гидролизуется в воде.

Образует кристаллогидраты HgSO4.H2O и HgSO4.2H2O.

Применяется в органическом синтезе в качестве катализатора.

Получение 
Растворением оксида ртути(II) в подогретой концентрированной серной кислоте:

 HgO\ +\ H2SO4 -> [80~^\circ\text{C}] HgSO4\ +\ H2O.

Также растворением металлической ртути в горячей серной кислоте:

 Hg + 2H2SO4 -> HgSO4 + SO2 + 2H2O.

Физические свойства 
Сульфат ртути(II) при нормальных условиях представляет собой бесцветные кристаллы или белый порошок. Постепенно чернеет на свету из-за разложения с образованием элементарной ртути.

Взаимодействует с водой, не растворяется в этаноле и ацетоне.

Кристаллизуется в ромбической сингонии, кристаллографическая группа , параметры элементарной ячейки a = 0,4778 нм, b = 0,4812 нм и с = 0,6572 нм.

Химические свойства 
Разлагается при температуре свыше 450 °C на элементарную ртуть и диоксид серы с примесью триоксида серы.

С сульфатами щелочных металлов образует двойные соли, например: K2SO4.3HgSO4.2H2O.

Взаимодействует с водой с выпадением в осадок плохо растворимого сульфата оксида ртути:

 3HgSO4 + 2 H2O -> HgSO4.2HgO v + 2H2SO4.

Из разбавленных растворов серной кислоты выпадает в осадок в виде моногидрата HgSO4.H2O.

Применение 
Катализатор в органическом синтезе при производстве ацетальдегида из ацетилена и воды.

Компонент электролита в химических источниках тока.

Токсичность 
Вдыхание пыли сульфата ртути может вызвать острое отравление при котором ощущается стеснение в груди, затрудненное дыхание, кашель и болезненные ощущения.

Попадание вещества в глаза может привести к изъязвлению конъюнктивы и роговицы глаза. Попадание сульфата ртути на кожу может вызвать сенсибилизирующий дерматит. При приёме внутрь в достаточном количестве вызывает некроз, боль, рвоту и сильный понос, при этом возможен летальный исход в течение нескольких часов из-за спазма периферических сосудов.

Известно массовое отравление в префектуре Кумамото в городе Минамата в 1956 году. Отравление было вызвано сбросом отходов производства содержащих сульфат ртути в залив Минамата при производстве ацетальдегида из ацетилена на химическом заводе компании «Chisso». Отравление было вызвано очень ядовитой метилртутью, образующейся в качестве побочного продукта при производстве и которую образуют донные микроорганизмы в своём метаболизме. Симптомы болезни Минаматы — нарушение моторики, парестезию в конечностях, ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжёлых случаях — паралич и нарушение сознания, завершающиеся летальным исходом.

В конце 19-го века сульфат ртути использовался в качестве рвотного медицинского препарата.

Примечания

Литература 
 
 
 

ртуть
Соли ртути